Plaats in Indonesië
 Nae (Rasanae Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Bima in de provincie West-Nusa Tenggara
 Nae (Sape), een plaats in het bestuurlijke gebied Bima in de provincie West-Nusa Tenggara